Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Kumór – polski samorządowiec, urzędnik samorządowy i górnik
 Patryk Kumór – polski muzyk, kompozytor, producent muzyczny, wokalista i autor tekstów